BNP Paribas Open ist der Name folgender Tennisturniere:

 Indian Wells Masters, Herrentennisturnier
 WTA Indian Wells, Damentennisturnier